Vrt se lahko nanaša nanaša na:
 manjšo obdelovalno površino
 vas Vrt v občini Kočevje.